Matt Jones (n. 1983) – giocatore di football americano statunitense, di ruolo wide receiver
 Matt Jones (n. 1992) – giocatore di football americano statunitense, di ruolo running back
 Matt Jones – cestista statunitense
 Matt Jones – attore, comico e doppiatore statunitense